Grazer ist der Familienname folgender Personen:

 Brian Grazer (* 1951), US-amerikanischer Filmproduzent
 Jack Dylan Grazer (* 2003), US-amerikanischer Schauspieler